The Returned – romanzo del 2013 scritto da Jason Mott, da cui è stata tratta la serie televisiva Resurrection
The Returned – serie televisiva del 2015, remake della serie francese Les Revenants
Tornato (The Returned) – primo episodio della serie televisiva Resurrection